Arțari ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Battista Artari (1664–um 1730), Schweizer Stuckateur und Bildhauer
 Giuseppe Artari (1697–1771), Schweizer Stuckateur und Bildhauer 

Arțari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Arțari (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Arțari (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

Siehe auch:
 Atari (Begriffsklärung)